Hedges ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Hedges (1935–2005), britischer Automobilrennfahrer und Bobfahrer
 Benjamin Hedges (1907–1969), US-amerikanischer Leichtathlet
 Chris Hedges (* 1956), US-amerikanischer Journalist und Autor 
 Chuck Hedges (1932–2010), US-amerikanischer Klarinettist
 Frederick Hedges (1903–1989), kanadischer Ruderer
 John B Hedges (* 1974), US-amerikanischer Komponist und Dirigent
 Lucas Hedges, US-amerikanischer Schauspieler
 Matt Hedges (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Michael Hedges (1953–1997), US-amerikanischer Musiker
 Michael Hedges (Tontechniker), neuseeländischer Tontechniker
 Mike Hedges (* 1953), britischer Toningenieur und Musikproduzent
 Peter Hedges (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

 Ryan Hedges (* 1995), walisischer Fußballspieler
 S. Blair Hedges (Stephen Blair Hedges; * 1957), US-amerikanischer Herpetologe und Evolutionsbiologe

Hedges steht für:
 Benson & Hedges, Zigarettenmarke

Hedges ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hedges (Florida)
 Hedges (Kentucky)
 Hedges (Ohio)
 Hedges (Washington)